Bes, sinònim de petó
 Bes, déu nan de la mitologia egípcia
 Bes (moneda), moneda de l'antiga Roma